Штурм Перекопа (1736) — эпизод русско-турецкой войны 1735—1739, в ходе которого русская армия успешно штурмовала крепость у Перекопа и впервые открыла себе дорогу на Крымский полуостров.
 Штурм Перекопа (1920) — наступательная операция во время Гражданской войны войск Южного фронта РККА.
 Панорама «Штурм Перекопа» — художественное полотно, посвящено Перекопско-Чонгарской операции войск Южного фронта Красной Армии, самый масштабный художественный проект в Советской России до 1941 года.